Badir ist der Familienname folgender Personen:

 Walid Badir (* 1974), israelischer Fußballspieler
 Youhannes Ezzat Zakaria Badir (1949–2015), ägyptischer Geistlicher, Bischof von Luxor